CHR est un sigle composé des trois lettres C, H et R qui peut faire référence à :
 centre hospitalier régional ;
 Cafés Hôtels Restaurants ;
 tarifs CHR, les tarifs réservés à cette catégorie de commerces ;
 compagnie hors rang, dans le langage militaire français.

CHR est un code qui peut faire référence à :
 Aéroport de Châteauroux-Centre, en France, selon la liste des codes AITA des aéroports ;
 île Christmas, selon la liste des codes des territoires australiens.

chr est une abréviation qui peut faire référence à :
 chromosome.

chr est un code qui peut faire référence à :
 cherokee, une langue selon le code ISO.

CHR est un mot qui peut faire référence à :
 CHR, un mot clé du langage informatique BASIC appelant le caractère associé à un nombre, selon le code ASCII.